Slovo moštárna znamená většinou provoz, kde se zpracovává ovoce lisováním na mošt např.:
 Moštárna Hostětín 
vyskytuje se ale také jako místní název: 
 část obce Česká Rybná v okrese Ústí nad Orlicí
 vrch Moštárna (511 m) nad Českou Rybnou 
a v jiných sovislostech:
 Pravidla moštárny – americký film z r. 1999